9. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 26–27 stycznia 1980 roku w Assen, w Holandii. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Na najwyższym stopniu podium stanęła Norweżka Bjørg Eva Jensen. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Po raz drugi mistrzem został Szwed Tomas Gustafson. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek i 39 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1980 w sportach zimowych
1980 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii